SISPROM (Sistema de Registro de Informações de Promoção) é o sistema eletrônico para registro das operações de pagamento ao exterior de despesas com promoção comercial que estão amparadas pelo benefício fiscal de redução a zero da alíquota do Imposto de Renda.

O benefício visa incentivar os exportadores brasileiros a promoverem seus produtos e serviços no exterior em razão da desoneração tributária sobre pagamentos ao exterior de despesas com pesquisa de mercado, participação em exposições, feiras e eventos semelhantes, inclusive com propaganda realizada no âmbito dos eventos. Também são registradas no SISPROM as remessas para pagamento de promoção de destinos turísticos brasileiros e do Brasil.

Todos os procedimentos exigidos são efetuados diretamente pelos usuários no endereço eletrônico do SISPROM, medida que simplifica e agiliza a obtenção da redução a zero do IR.

Ligações externas 
 

Direito do Brasil